Civilian (civile in lingua inglese) può riferirsi a:

 Civilian – album dei Gentle Giant del 1980
 Civilian – album di Frank Tovey del 1988
 Civilian – album dei Boy Kill Boy del 2006
 Civilian – album dei Wye Oak del 2011